Гулиев, Эльчин: Гулиев, Эльчин Исага оглы (род. 1967) — начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
 Гулиев, Эльчин Мусаоглу (род. 1966) — азербайджанский режиссёр театра и кино.